Mutilus ist das Cognomen folgender Personen:

 Gaius Papius Mutilus († um 80 v. Chr.), samnitischer Feldherr